Натуральне число 1675
 1675 рік до нашої ери
 1675 рік нашої ери